Megomphix är ett släkte av snäckor. Megomphix ingår i familjen Megomphicidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Megomphix